Bluefield (littéralement Champ bleu en anglais) et Bluefields, au pluriel, peuvent faire référence à :

Bluefield 
 Bluefield, une localité du comté de Tazewell en Virginie ;
 Bluefield, une localité du comté de Mercer en Virginie-Occidentale ;
 Bluefield Associates, Inc., un fabricant de produits pharmaceutiques et exportateur mondial de Clear Essence Cosmetics,

Bluefields 
 Bluefields, ville nicaraguayenne, capitale de la région autonome de la Côte caraïbe sud ;
 Bluefields, localité de la paroisse de Westmoreland, en Jamaïque.

Blue Fields
Blue Fields est l'indicatif musical du jeu vidéo Final Fantasy VIII; il fut composé par Nobuo Uematsu. 

Homonymie de toponyme